Ivan Kolev (1930–2005) olimpiai bronzérmes bolgár válogatott labdarúgó
Ivan Kolev (1951) bolgár kötöttfogású birkózó, olimpikon